Con Padua si può indicare:

Geografia 
 Padua – antico nome di Padova, comune italiano capoluogo della provincia omonima
 363 Padua – asteroide della fascia principale
 Padua o San Antonio de Padua – città argentina in provincia di Buenos Aires nel dipartimento di Merlo

Persone 
 Elba de Pádua Lima detto Tim – calciatore e allenatore di calcio brasiliano

Altro 
 Pàdua – stazione della metropolitana di Barcellona, Spagna

Pagine correlate 
 Padoa

Altri progetti